Vocaloterapia este o terapie naturală , care are la bază vocalele emise de vocea umană.Se incadrează in terapiile neconventioanale.

Bibliografie
 https://www.britishacademyofsoundtherapy.com/voice-therapy-training/

Legături externe 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_therapy
 http://www.nyee.edu/patient-care/otolaryngology/voice-swallowing/therapy/exercises
 https://www.fauquierent.net/voicetx.htm
 https://www.youtube.com/watch?v=IFQMp4H6e4k

Terapii alternative